Scalpay ist der Name zweier schottischer Inseln:
 Scalpay (Äußere Hebriden)
 Scalpay (Innere Hebriden)